Tony Scott, all'anagrafe Anthony Scott – regista
 Anthony Scott – animatore